Исследуя Великую теорему Ферма, Софи Жермен доказала следующую теорему: 

В частности, если  и  просты (при этом  называется числом Софи Жермен), то для  справедлив первый случай теоремы Ферма. 

Полезно иметь в виду, что любая -ая степень  по модулю  удовлетворяет сравнению

Действительно, если , где , то по малой теореме Ферма 

При  для любого простого   существует только 2 несравнимых числа ξ , удовлетворяющих сравнению , а именно числа  и 

Поскольку 1 и -1 не являются соседними -ыми степенями по модулю , следовательно Условие 2 для  выполняется автоматически

Поскольку  не может делиться на простое число , то при   Условие 3 также выполнено

Следствие Лежандра. 
Первый случай теоремы Ферма справедлив для простого показателя , если хотя бы одно из пяти чисел:

является простым числом

Следствие Вендта. 
Первый случай теоремы Ферма справедлив для простого показателя , если существует такое , что:

1). Число  является простым числом, не делящим числа 

2). Число  не делится на 

Число  допускает 3 равнозначных определения:

а). , где 

б).   является определителем матрицы:

в).   представляет собой т.н. результант многочленов  и  

Итальянские историки математики А. Чентина и А. Фьокка, исследовавшие письменное наследие С. Жермен, пришли к выводу, что её вклад в доказательство большой теоремы Ферма  не ограничивается только теоремой Жермен, а простирается намного дальше.

Примечания

Ссылки